Casanova se pogosto nanaša na Giacoma Casanovo, italijanskega pustolovca in ženskarja iz 18. stoletja. Lahko se nanaša tudi na:

Ljudje
Corina Casanova, kanclerka Švice
Francesco Giuseppe Casanova, italijanski slikar, brat Giacoma Casanove
Giovanni Battista Casanova, italijanski slikar, brat Giacoma Casanove
Jean-Claude Casanova, direktor Fondation Nationale des Sciences Politiques
Len Casanova, ameriški univerzitetni trener ameriškega nogometa in član univerzitetnega hrama slavnih ameriškega nogometa
Myriam Casanova (1985–), švicarska tenisačica
Paul Casanova, kubanski igralec bejzbola
Rafael Casanova, figura ob obleganju mesta Barcelone s strani Filipa V. Španskega
Raul Casanova, portoriški igralec bejzbola
Tommy Casanova, ameriški igralec ameriškega nogometa, član univerzitetnega hrama slavnih ameriškega nogometa in bivši senator za zvezno državo Louisiano

Mediji
Casanova (film, 1918), madžarski film iz leta 1918
Casanova, opereta Ralpha Benatzkyja iz leta 1928, temelječa na glasbi Johanna Straussa II
Casanova (televizijska serija, 1971), BBC-jeva televizijska serija
Casanova '73, situacijska komedija BBC1 z Lesliejem Phillipsom v glavni vlogi
Fellinijeva Casanova, igrani film Federica Fellinija iz leta 1976
Casanova (televizijska serija, 2005), BBC-jeva televizijska serija iz leta 2005 z Davidom Tennantom v glavni vlogi
Casanova (film, 2005), ameriški film iz leta 2005 s Heathom Ledgerjem v glavni vlogi
Casanova (strip), vohunska knjiga stripov iz leta 2006

Glasba
Casanova (album), album The Divine Comedy
"Casanova" (pesem), pesem Anite Skorgan iz leta 1977
"Casanova" (pesem, Luv'), evropski hit iz leta 1979 v izvedbi dekliške skupine Luv'
"Casanova" (pesem, LeVert), pop/soul hit iz leta 1987 v izvedbi LeVerta
"Casanova" (pesem, Gisela), evrovizijska popevka iz leta 2008 v izvedbi andorske pevke Gisele
"Casanova", pesem na albumu Country Life skupine Roxy Music

Kraji
Casanova, Francija, občina v francoskem departmaju Haute-Corse, na otoku Korzika
Casanova, Virginija, kraj v okrožju Fauquier, Virginija, ZDA

Priimki